Tel est pris qui croyait prendre est une expression qui peut faire référence à :

 Tel est pris qui croyait prendre, court métrage animé de 1955
 Tel est pris qui croyait prendre, film de 1982 de Benoît Archenoul
 Tel est pris qui croyait prendre, film de 1994